Marchese est un patronyme porté par plusieurs personnes.
 Clarissa Marchese (1994-), mannequin italienne, Miss Italie 2014.
 Filippo Marchese (mort en 1982), figure importante de la mafia sicilienne.
 Giovanni Marchese (né en 1984), footballeur italien.
 Michelangelo Marchese né en 1972), acteur belge.

Voir aussi :
 Marchese (souvent trouvé dans les textes d'histoire médiévale) : margrave, titre de noblesse équivalent au marquisat.